Complemento – in linguistica, è un elemento della frase che ha la funzione di completarne il significato
 Complemento – nel gergo militare, i civili che possono essere richiamati alle armi (v. anche ufficiale di complemento)
 Sistema del complemento – in immunologia

Matematica 
 Complemento – operazione che trasforma un intero nel suo inverso additivo, utile per sottrarre dei numeri quando l'addizione è più facile da fare
 Complemento – concetto della teoria dei gruppi
 Complemento – concetto della teoria della complessità computazionale
 Complemento a uno e complemento a due – in  matematica, metodi per rappresentazione dei numeri relativi in base binaria
 Insieme complemento – in teoria degli insiemi
 Sottrazione per complemento – metodo usato nelle calcolatrici meccaniche per eseguire la sottrazione e la divisione